Джон Тэлбот Робинсон (; , Эллиот, ЮАР — , Мадисон, США) — южноафриканский . Известен открытием, совместно с Робертом Брумом, почти полного ископаемого черепа вида гоминини Australopithecus africanus, известного как Mrs. Ples.

Родился в 1923 году в городе Эллиот в ЮАР. После обучения на зоолога в Кейптаунском университете, в 1946 году Робинсон переехал в Преторию, где устроился на работу в Трансваальский музей, где и познакомился со своим коллегой Робертом Брумом. Вместе они сосредоточились на проведении раскопок в пещерах Стеркфонтейн, Кромдраай и Сварткранс. В период между 1946 и 1952 годами совместно написали и опубликовали двадцать три статьи и книги посвященных находкам в пещерах ЮАР.

После смерти Роберта Брума в 1951 году Робинсон занял пост главы отдела палеонтологии и физической антропологии позвоночных в университете. В 1956 году он опубликовал, пожалуй, свою самую важную работу, монографию под названием «Дентиция австралопитеков» (The Dentition of the Australopithecinae), после которой Кейптаунский университет присудил ему степень доктора наук.

В 1963 году Робинсон переехал в США, где начал преподавательскую деятельность в Висконсинском университете в Мадисоне на факультетах зоологии и антропологии. Преподавал курсы по теории эволюции и происхождения человека, зоологии и антропологии. Робинсон продолжал совершать поездки в Южную Африку для проведения исследований.

Скончался в Мэдисоне, штат Висконсин, в 2001 году.

Примечания

Работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палеоантропологи
Члены Лондонского королевского общества
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне
Президенты Южноафриканского археологического общества